Thulin ist der Familienname folgender Personen:
 Britta Schulze-Thulin (* 1966), deutsche Sprachwissenschaftlerin und Autorin
 Carl Olof Thulin (1871–1921), schwedischer Klassischer Philologe
 Einar Thulin (1896–1963), schwedischer Hochspringer
 Enoch Thulin (1881–1919), schwedischer Luftfahrtingenieur
 Gustav Thulin (1889–1945), schwedischer Zoologe
 Inge Thulin (* 1953), schwedischer Geschäftsmann
 Ingrid Thulin (1926–2004), schwedische Schauspielerin
 Oskar Thulin (1898–1971), deutscher Christlicher Archäologe
 Rosa Krebs-Thulin (* 1926), Schweizer bildende Künstlerin
 Tobias Thulin (* 1995), schwedischer Handballtorwart

Thulin ist der Name folgender Orte:
 Thulin, ehemaliger Ort in Belgien, heute Teil von Hensies

 Thulin steht für:
 Thulinverken, ehemaliger schwedischer Automobilhersteller